Entropija (njem. Entropie) može značiti:
 entropija (oznaka S) je pojam koji je uveo 1865. Rudolf Clausius, a predstavlja termodinamičku funkciju stanja sustava kojoj beskonačno mala (infinitezimalna) promjena dS između dva beskonačno bliska ravnotežna stanja termodinamičkog sustava iznosi:

gdje je:  - toplina razmijenjena u povratnom (reverzibilnom) procesu kojim sustav prelazi iz jednog stanja u drugo, a  - apsolutna temperatura.
 entropija (informatika), u informatici, je mjera neodređenosti informacija; postupci obrade informacija u kojima se gubi dio informacija; analogni su termodinamičkim postupcima u kojima se entropija povećava.
 entropija (komunikacija), u komunikacijama, prosječna vrijednost količine informacija koje odašilje izvor ili koje prolaze komunikacijskim kanalom.
 entropija (umjetnost), u povijesti umjetnosti (R. Arnheim), označuje stupanj neuređenosti kakva zatvorenog sustava, proces njegove razgradnje ili termičke smrti. Kao književni motiv susreće se u djelima T. Pynchona.
 entropija (geologija), u geologiji, je mjera za stupanj uniformnosti taložnih stijena. Visoku entropiju imaju sedimenti jednolična sustava, dok taložine s izraženom mješavinom čestica imaju nisku entropiju.
 softverska entropija je pojam kojim se opisuje entropija koja nastaje u softverskim sustavima kada ih se izmijeni.

Izvori